John Peel ist der Name folgender Personen: 

* John Peel (Politiker) (1912–2004), britischer Politiker
 John Peel (eigentlich John Robert Parker Ravenscroft; 1939–2004), britischer Hörfunkmoderator und DJ
 John Peel (Schriftsteller) (* 1954), britischer Schriftsteller 
 John S. Peel (2013 emeritiert), Paläontologe